Le Fantôme du samouraï est la trente-septième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au  en 1958. Tardive, sa première édition en album date de 1975 dans PLEIN FEU SUR WILL, version noir et blanc, la version couleur ne sera éditée dans l'album éponyme par l'éditeur historique de la série qu'en 1986 .

Univers

Synopsis 
Hébergé par l'humble lkashodo, Tif et Tondu passent de douces vacances au Japon. La propriété de leur hôte est agréable et possède même sa légende : "au bout du jardin se trouve un puits et dans ce puits, un jeune samourai aurait caché un trésor.. " Aussitôt nos deux amis effectuent une balade nocturne et aperçoivent bien vite une ombre...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album 
- PLEIN FEU SUR WILL, Michel Deligne, 1975, 126 pages, noir et blanc
- Le Fantôme du Samouraï, Editions Dupuis, 1986, 46 pages, .

Liens externes  
 
  
  

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1958